Taisnières kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Taisnières-en-Thiérache, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Taisnières-sur-Hon, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,